Duomo di Pietrasanta a Pietrasanta
 Duomo di San Martino a Bratislava
 Duomo di Lucca a Lucca
 Duomo di San Martino a Tolmezzo

Pagine correlate
Chiesa di San Martino
Cattedrale di San Martino